Эйи:
 Эйи (Марна) () — коммуна во Франции, департамент Марна.
 Эйи (Сомма) () — коммуна во Франции, департамент Сомма.
 Эйи (Эна) () — коммуна во Франции, департамент Эна.